Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Stefan Edberg e Tim Wilkison 7-6, 6-2

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)

 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (quarti di finale)
 Stefan Edberg /  Tim Wilkison (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1984